Du Pareil au Même est le premier album du groupe Justin(e) .

Morceaux
Old Boy
Un animal comme toi
Vous le savez bien
Alicia
Préjudice et Paranoia
L Equipe C
Parle Moi
Médisance Après
trois Mariages sur trois
Les Horizontales
Du pareil au même
De la renaissance à la prochaine crise pétrolière
Dans l'indifférence et la joie
Benjamin : "pour en finir avec le jugement de mon oncle"

Liens externes
Site du groupe
MySpace

Album de punk rock français